Andréia Ribeiro Reis  (Lages, 30 de janeiro de 1967) é uma apresentadora de televisão, cantora e miss brasileira.

Trajetória
Estreou na televisão em 1984, na TV Planalto, afiliada em Lages do SBT. Apresentava o telejornal ao lado do jornalista Mário Motta. Na mesma emissora foi repórter, apresentadora e produtora de outros programas.

Em 1985 foi eleita Miss Lages e, logo a seguir, Miss Santa Catarina, sendo a sexta colocada no Miss Brasil 1985. Nos anos seguintes participou de vários eventos como modelo e apresentadora.

Formou-se em Letras pela Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) de Lages, e também lecionou inglês para crianças no Yázigi. Em 1988 trabalhou no elenco de apoio do programa Veja o Gordo, comandado por Jô Soares no SBT.

Em 1989 foi para o México representar o Brasil no concurso Miss América Latina, ficando em terceiro lugar. No ano seguinte, junto com Rosane Muniz, Adriana Colin e Mel Nunes, formaram o grupo Banana Split, gravaram um disco pela Continental e fizeram muitos shows no Brasil e em diversos países da Europa. Em 1991 tornou-se vocalista da banda Quinta Avenida, de São Carlos.

Voltou para a televisão em 1994, anunciando a estreia da Rede Mulher de Televisão durante o Jornal da Mulher. Também comandou A Mulher É Notícia e o Universo Feminino, além de outros programas especiais produzidos pela emissora. No mesmo canal foi, durante quatro anos, apresentadora do programa cultural Em Cartaz, elaborado por Maria Agnes Montoro.

Na mídia impressa assinou, em 1998, uma página cultural no jornal São Carlos Agora. Desde 1999 apresenta e produz vídeos institucionais, empresariais e locuções de comerciais. Durante cinco anos apresentou o Palco Iguatemi Entrevista, um talk show produzido pelo Shopping Iguatemi de São Carlos. 

Atualmente trabalha com edição de vídeos e apresentação de eventos.

Naturais de Lages
Misses do Brasil
Apresentadores de televisão de Santa Catarina
Cantores de Santa Catarina